Е́кабс Ме́дыньш (, в русском написании также Мединьш, Мединь, в советское время Яков Георгиевич Медынь; ). народный артист Латвийской ССР.

Биография 
Отец — Юрис Медыньш — был военным музыкантом в русской армии, играл на кларнете. Братья — выдающиеся латышские музыканты Язеп и Янис Медыньши.

В 1903—1905 годах учился в Рижском институте музыки Эмиля Зигерта в классах скрипки, органа и фортепиано, затем совершенствовался в Берлине. Преподавал музыку и руководил хором в учительской семинарии в Валмиере (до 1917 года), затем в 1917—1920 годах — директор музыкального училища в Сызрани.

Вернувшись в независимую Латвию, в 1921—1940 годах работал в Елгаве.

С 1945 года преподавал в Латвийской консерватории, с 1947 года профессор, в 1948—1950 годах ректор. Главный дирижёр республиканских Певческих праздников — 10-го (1948), 11-го (1950) и 12-го (1955). Среди учеников Ян Думинь и другие.

Сочинения 
 «Молодёжная симфоническия» (1955).
 8 кантат, 11 инструментальных концертов, три струнных квартета (1945, 1953, 1956).
 Около 300 хоровых песен, музыка к кинофильмам, народные песни.

Литература 
 Alfred Baumgartner: Propyläen Welt der Musik: die Komponisten. Band 3. Berlin, Frankfurt 1989, ISBN 3549078331, S. 603.

Примечания

Ссылки 

Народные артисты Латвийской ССР
Композиторы Латвии
Академические музыканты Латвии
Музыкальные педагоги Латвии
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР